Ван Гог може да се односи на:

 Винсент ван Гог (1853 — 1890), сликар
 Van Gogh - српска рок група
 Тео ван Гог (1857 - 1890), трговац уметнинама и брат Винсента ван Гога
 Тео ван Гог (1957 - 2004), филмски режисер и праунук трговца уметнинама
 La Oreja de Van Gogh, шпански музички бенд
Van Gogh, филм из 1991.